Владимир Волков може да се односи на:
 Владимир Волков (космонаут), совјетски космонаут
 Владимир Волков (фудбалер) (1986), српски фудбалер.
 Владимир Волков (писац) (1933-2005), француски писац, члан АНУРС.
 Владимир Волков (рок певач), српски рок певач